Поддубник, поддубовик — название некоторых грибов, в частности:
 Дубовик оливково-бурый — в общепринятой номенклатуре.
 Поддубник — на Донбассе - название свинушки.